Dasi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dasi (sockenhuvudort i Kina), Tianjin, 
 Dasi Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar